After Forever:
 After Forever — нидерландская группа, игравшая музыку в жанре симфоник-метал.
 After Forever — альбом группы After Forever, выпущенный в 2007 году.
 «After Forever» — песня британской группы Black Sabbath из альбома Master of Reality, выпущенного в 1971 году.